Завальный:

 Завальный — станция в Угранском районе Смоленской области России.
 Завальный, Павел Николаевич (род. 1961) — российский предприниматель, государственный и политический деятель.